Парахор () — емпірична величина (Р) для органічної речовини, що визначається її будовою i не залежить від температури, описується
формулою:

Р = М σ1/4/(ρl — ρv),

де М — молекулярна маса, σ — поверхневий натяг, ρl та ρv — густина рідини та пари відповідно. Парахор є адитивною
величиною, що дозволяє розраховувати його за інкрементами, які припадають на певний атом, зв'язок i т.п.

Література 
 Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк: Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0
 O. Exner. «Conception and Significance of the Parachor.» Nature, 1 December 1962, vol. 196, pages 890-1.

Хімічна термінологія
Фізична хімія